Il singolare del WTA Tour Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato a causa di intervento chirurgico alla caviglia.

Serena Williams ha battuto in finale Lindsay Davenport, che non ha giocato.

Teste di serie

  Jennifer Capriati (quarti di finale)
  Lindsay Davenport (finale)
  Kim Clijsters (semifinali)
  Justine Henin (quarti di finale)

  Amélie Mauresmo (primo turno) 
  Jelena Dokić (quarti di finale) 
  Serena Williams (campionessa) 
  Nathalie Tauziat (primo turno) 

Note
  Venus Williams testa di serie numero 3, non ha partecipato per un infortunio al polso sinistro.
  Martina Hingis testa di serie numero 4, non ha partecipato a causa di intervento chirurgico alla caviglia
  Monica Seles testa di serie numero 9, ha deciso di non giocare

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 2001